Гуляков — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Гуляков, Василий Семёнович (1751—1804) — генерал-майор русской армии, герой покорения Кавказа.
 Гуляков, Николай Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 9221; 26 ноября 1853.
 Гулякова, Анастасия Дмитриевна (род. 2002) —  российская фигуристка; победительница Кубка России (2020) в одиночном катании.